Larry Drake  (1921–1985) amerikai baseballozó
Larry Drake (1950–2016) Emmy-díjas amerikai színész